Keban Agung (Bermani Ilir), een plaats in Indonesië
Keban Agung (Kisam Ilir), een plaats in Indonesië
Keban Agung (Mulak Ulu), een plaats in Indonesië
Keban Agung (Lawang Kidul), een plaats in Indonesië
Keban Agung (Kikim Selatan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing